Toia är ett släkte av plattmaskar. Toia ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Toia